O Campeonato Goiano da Segunda Divisão de 1998 foi a 28º edição da divisão secundária do campeonato estadual de Goiás. Foi realizado e organizado pela Federação Goiana de Futebol e disputado por 9 clubes entre os dias 8 de fevereiro e 24 de maio de 1998.

Esta edição contou com times de Edéia, Goianésia, Goiânia, Iporá, Minaçu, Morrinhos, Piracanjuba, Pires do Rio e Rio Verde.

O  garantiu seu primeiro título, e invicto, da segunda divisão, ao derrotar o  por 3–2.

Regulamento 

Os times serão divididos em dois grupos, o grupo A terá cinco times, enquanto o grupo B apenas quatro. Os clubes se enfrentaram dentro do grupo, em turno e returno, com 8 jogos para cada equipe no grupo A e 6 jogos no grupo B. Os dois melhores de cada grupo se classificam para a fase final do campeonato, que será feita em quadrangular. Os dois melhores sobem para a divisão principal do ano que vem.

Participantes

Primeira fase

Grupo A

Grupo B

Fase final

Quadrangular final

Premiação

Ver também 
 Campeonato Goiano de Futebol de 1998

Ligações externas
 

1998
Futebol de 1998 no Brasil